Iris DeBrito – ex calciatore brasiliano
 Pedro DeBrito – calciatore statunitense

Pagine correlate
De Brito